En Suá la Redona (en occità En Suá la Redona [enˈsɥɔ la rreˈðunɔ] o localment [eⁿˈsɥe la ʀeˈdunɔ]; en francès Ensuès-la-Redonne) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de les Boques del Roine